Een wijk (区,ku) is een onderverdeling van een grote Japanse stad. Enkel de Decretaal gedesigneerde steden en Tokio zijn onderverdeeld in wijken. Ze zijn vergelijkbaar met de Nederlandse stadsdelen of deelgemeenten, de districten in Antwerpen, de Arrondissementen in Parijs en de Boroughs van New York .

De wijken van de decretaal gedesigneerde steden zijn lokale administratieve eenheden die onder de directe bevoegdheid van de stedelijke overheid staan. Ze zijn bevoegd voor administratieve taken zoals de registratie van geboorten, huwelijken, overlijden en de opstelling van het familieregister (het zogenaamde koseki), de ziektekostenverzekering en de inning van de vermogensbelasting. De wijken (ku) van de grote steden verkiezen om de vier jaar hun eigen raad (ku-gikai; 区議会). Deze raad verkiest dan zelf zijn eigen burgemeester (ku-cho; 区長).

De 23 speciale wijken van Tokio vallen niet langer onder dit statuut. In 2000 verschafte het Japanse Parlement hen het statuut van lokale publieke entiteiten (地方公共団体 chihō-kōkyō-dantai), een statuut dat gelijk is aan dat van een stad. Sindsdien noemen de wijken zichzelf "stad" in plaats van wijken, hoewel de "ku" in hun naam onveranderd is gebleven.

Lijst van de wijken

Lijst van de speciale wijken in Tokio

Referenties